Das Brisbane International 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Brisbane. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier ist Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 1. bis 7. Januar 2017 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Auckland, beides Turniere der Kategorie International.

Titelverteidigerinnen waren Wiktoryja Asaranka im Einzel und die Paarung Martina Hingis/Sabine Lisicki im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Brisbane International 2017 fand vom 30. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Brisbane